Unterlaimbach ist der Ortsname von

 Unterlaimbach (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Unterlaimbach (Scheinfeld), Ortsteil der Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

 Unterlaimbach (Gemeinde Bad Leonfelden), Ortschaft von Bad Leonfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich